Ка́уль — фамилия.

Известные носители:
 Кауль, Александр Иосифович (1887—1958) — советский государственный деятель.
 Кауль, Андрей Рафаилович (род. 1945) — российский химик-неорганик.
 Кауль, Никлас (род. 1998) — немецкий легкоатлет-многоборец.
 Кауль, Трилоки Натх (1913—2000) — индийский дипломат.
 Кауль, Ханс-Петер (1943—2014) — немецкий юрист, государственный деятель, дипломат.

Другие значения:
 Кауль — название железнодорожной станции и станционного посёлка Кабарга в Приморском крае до 1972 года.